Als gastrointestinale Perforation gilt eine:

 Ösophagusperforation, eine Perforation der Speiseröhre
 Magenperforation, eine Perforation des Magens
 Darmperforation, eine Perforation des Darmes